

Plaatsen 
 Viana (Espírito Santo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Viana (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Viana (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Navarra in de regio Navarra
 Viana de Cega, een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
 Viana do Volo, een gemeente in de Spaanse provincie Ourense
 Comarca de Viana, een comarca in de Spaanse provincie Ourense
 Viana do Alentejo, een gemeente in het Portugese district Évora
 Viana (Angola), een gemeente in de provincie Luanda in Angola

Overige 
 Viana (weekdier), een geslacht van longslakjes (slakken) familie Helicinidae